Le mot campana signifie « cloche » dans plusieurs langues dont le catalan, l'espagnol, l'italien, le latin et l'occitan. Le mot campaña signifie « campagne » en espagnol.

Sciences et techniques 
 Ircinia campana est une espèce d'éponges marines, de la famille des Irciniidae.
 Notiothops campana est une espèce d'araignées aranéomorphes, de la famille des Palpimanidae.
 Orchestina campana est une espèce d'araignées aranéomorphes, de la famille des Oonopidae.

Culture et société 
 Campana est le nom de plusieurs personnages des films de Francis Veber, incarnés par Michel Constantin dans Il était une fois un flic, par Gérard Depardieu dans La Chèvre et par Jean Reno dans Le Jaguar. Voir aussi l'article François Pignon.
 La collection Campana est une collection d'œuvres d'art regroupée au  par Giampietro Campana, puis achetée par le musée du Louvre (Paris).

Patronyme 

 André Campana (1940-2017), journaliste, écrivain et producteur de télévision français ;
 Dino Campana, poète italien du début du  ;
 Fábio Campana (1947-2021), journaliste et écrivain brésilien ;
 François Frédéric Campana (1771-1807), général de brigade italien ayant servi sous  ;
 Giampietro Campana (1808-1880), aristocrate et collectionneur italien ;
 Jehan Campana, prêtre et organiste français du  ;
 Joaquín Campana (1783-1847), avocat et homme politique argentin
 Marcelle Campana, diplomate française ;
 Marie-Jeanne Campana, professeur de droit privé à l’université Paris X (Nanterre-La défense) ;
 Oliver Campana (né en 1968), chanteur de Rock brut et de Soul ;
 Pedro de Campaña (1503-1580), peintre, architecte, sculpteur et mathématicien belge ;
 Puccio Capanna (?-?), peintre italien de la première moitié du Trecento ( italien) ;
 Sergio Campana (1934-), avocat italien et ancien footballeur professionnel 
 Sergio Campana (1986-), pilote automobile italien ;
 Tony Campana (né en 1986), joueur de baseball américain.

Toponyme

Argentine 
 Campana, une ville de la province de Buenos Aires,
 Campana, un partido dont le chef-lieu est la ville ci-dessus ;

Chili 
 l'archipel Campana, un archipel situé au sud du pays,
 l'île Campana, la plus grande île de l'archipel ci-dessus ;

Espagne 
 La Campana, une commune située en Andalousie ;

France 
 Campana, une commune du département de la Haute-Corse ;
 le lac du Campana, un lac de montagne des Hautes-Pyrénées ;

Italie 
 Campana, une commune de la province de Cosenza ;
 l'île Campana, une île de la lagune de Venise ;

Panama 
 , un corregimiento de la province de Panama Ouest ;

Uruguay 
 Campana, une ville du département de Colonia.

Patronyme italien
Patronyme hispanique